Jméno a příjmení Bohuslav Horák má více známých nositelů:

 Bohuslav Horák (1877–1942), český středoškolský profesor, komunální politik a odbojář
 Bohuslav Horák (geograf) (1881–1960) – český geograf, profesor historické geografie v Brně
 Bohuslav Horák (ekonom) (1899–1976) – český ekonom, manžel Milady Horákové